hydrazyd maleinowy, 
 uracyl,